Az ír Westlife fiúcsapat első albuma.

Számlista
Swear It Again
If I Let You Go
Flying Without Wings
Fool Again
No No
I Don’t Wanna Fight
Change the World
Moments
Seasons in the Sun
I Need You
Miss You
More Than Words
Open Your Heart
Try Again
What I Want Is What I’ve Got
We Are One
Can’t Loose What You Never Had

Kislemezek
Swear It Again
If I Let You Go
Flying Without Wings
I Have A Dream/Seasons In The Sun
Fool Again

Kapcsolódó szócikkek 
Westlife
Westlife-diszkográfia

Westlife-albumok
Popalbumok
1999 nagylemezei